Municípios da Catalunha, Espanha
Vallfogona de Balaguer — na província de Lérida
Vallfogona de Ripollès — na província de Girona
Vallfogona de Riucorb — na província de Tarragona

Desambiguações de topônimos